Opsvik ist der Familienname folgender Personen:

 Eivind Opsvik (* 1973), norwegischer Jazzmusiker und Komponist
 Peter Opsvik (* 1939), Industrie- und Möbeldesigner sowie Jazzmusiker